Светлейший князь Андрей Александрович Ли́вен (1839—1913) — действительный тайный советник, московский губернатор (1870—1872), министр государственных имуществ Российской империи (1879—1881).

Биография 
Старший сын князя Александра Карловича Ливена и Екатерины Никитичны Панкратьевой родился в Симферополе  года. Окончил 4-ю Московскую гимназию и естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1859).

Служил по ведомству министерства внутренних дел — при канцелярии Лифляндского, Эстляндского и Курляндского генерал-губернатора. С 1865 года — курский, с 1867 — черниговский, в 1869—1870 годах — московский вице-губернатор. В 1870—1872 годах — московский губернатор. С 1862 года — в звании камер-юнкера; с 1874 года — статс-секретарь.

Произведен в действительные статские советники 1 января 1871 года. Со следующего года состоял при графе Валуеве товарищем министра государственных имуществ, с 25 декабря 1879 года возглавлял Министерство государственных имуществ. В 1874 году был назначен статс-секретарём; с 1876 года — сенатор; с 25.12.1879 состоял также членом Государственного совета. С 1 января 1876 года — тайный советник.

Министерством государственных имуществ Ливен руководил до 25 марта 1881 года. Отставка была связана со скандалом, вызванным расхищением башкиркских казённых земель: в 1870-е годы многие высшие чиновники, в т. ч. сам Ливен и другие сотрудники министерства, почти даром получили крупные имения в Уфимской губернии. По распоряжению императора Александра III ему было приказано подать прошение об отставке с поста управляющего министерством, а затем и члена Государственного совета.

От своего имения в Уфимской губернии он был вынужден отказаться. Поселился в своём имении Спасское Московской губернии; в нём устроил обсерваторию.

В. Ф. Джунковский писал о нём:

В январе 1910 года вновь был назначен членом Государственного совета. С 1912 года до конца жизни состоял главноуправляющим Собственной Его императорского Величества канцелярией по учреждениям императрицы Марии.

Умер  года.

Награды 

 российские
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1872)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1877)
 Орден Святого Александра Невского
 иностранные
 австрийский орден Франца Иосифа 1-й ст. (1874)

Семья 

Первая жена (с 1859) — Наталья Степановна Стрекалова (1839—1866), дочь известной московской благотворительницы Александры Стрекаловой и внучка сенатора С. С. Стрекалова. Дети:
 Александр (1860—1901), окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета; в 1888 году был избран почетным мировым судьей Бронницкого уезда Московской губернии, а в 1890 — бронницким уездным предводителем дворянства, после чего был назначен управляющим Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками; имел придворное звание гофмейстера. По словам графа С. Ю. Витте, он был «замечательной нравственной чистоты человек, весьма дельный и владелец больших поместий»; его жена — Александра Петровна Васильчикова (1861—1929), по воспоминаниям современника, «женщина, хотя и красивая, но невероятно большого роста, значительно выше мужа, она была добра и радушна». У них сыновья:
 Андрей (1884—1949), протоиерей;
 Пётр (1887—1943), деятель масонского движения, основатель ложи «Северное Сияние», участник тайного общества Братство русской правды.
 Александра (1862—15.03.1914), девица, умерла от рака в Москве.
Вторая жена (с 27 октября 1867 года) — Варвара Сергеевна Муханова (08.12.1838—17.04.1897), фрейлина двора, дочь князя С. П. Голицына, вдова А. С. Муханова и мать политика А. А. Муханова. По словам К. Головина, не отличаясь особенной сердечной добротою, княгиня была умна необыкновенно; «она не только отгадывала любую недосказанную мысль, она умела будить и мысль ещё не проснувшуюся». Похоронена в семейном склепе на территории усадьбы Троицкое-Кайнарджи, в сооруженной ею Воскресенской церкви.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографическая справка на сайте Хронос

Выпускники 4-й Московской гимназии
Московские губернаторы
Министры государственных имуществ Российской империи
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Андрей Александрович
Действительные тайные советники
Московские вице-губернаторы